Pavel Aleksejevič Tučkov je lahko:
 Pavel Aleksejevič Tučkov (1776-1858), ruski general in politik
 Pavel Aleksejevič Tučkov (1802-1864), ruski general in politik